Koagulation (lateinisch coagulatio) steht für:
 die Gerinnung von Proteinen, siehe Denaturierung (Biochemie)
 Zusammenklumpen und sich Ausscheiden von suspendierten oder emulgierten Substanzen, siehe Flockung
 Amalgamierung von Quecksilber in der Alchemie, siehe Amalgam

Medizin:
 Gerinnung von Blut oder Lymphe, siehe Hämostase
 Gerinnung von Eiweiß, das zur Koagulationsnekrose führen kann, siehe Nekrose #Koagulationsnekrose
 Elektrokoagulation durch Wärmeentwicklung, siehe HF-Chirurgie #Anwendungsarten
 Laserkoagulation

Siehe auch:
 Koaleszenz